

Geografia 
 Lia – località di Malta
 Lia – fiume, affluente del Monticano, che scorre in provincia di Treviso

Sigle 
 Language Independent Arithmetic – nome dello standard ISO/IEC 10967
 Lega internazionale antiproibizionista – organizzazione internazionale per l'antiproibizionismo legata al Partito Radicale Nonviolento
 Livello di istruzione degli adulti – indice utilizzato nel calcolo dell'indice di sviluppo umano 
 Lingua internazionale ausiliaria
 Love In Action – organizzazione ex-gay
 Lebanese International Airways – Linea aerea libanese, attiva sino al 1969
 Little Ice Age – Piccola era glaciale

Codici 
 LIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Liangping (Cina)
 lia – codice ISO 639-3 della lingua limba centro-occidentale

Altro 
 Lia – personaggio biblico
 Lia – cantante giapponese
 Lia – nome proprio femminile
 Lia – altro nome di Laia, personaggio del manga Kimba, il leone bianco
 Lia – uno dei personaggi principali del romanzo di Umberto Eco Il pendolo di Foucault

Pagine correlate 
 Lya

Altri progetti